Liu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ai Zhong Liu
 Bing Liu
 Cheng-chao Liu
 Chun-Xiang Liu
 Guo-Qing Liu
 Ho Yih Liu
 Jie Liu
 Jian Sheng Liu
 Jing-Xian Liu
 Jia-Yu Liu
 Li Liu
 Siu-King Liu
 Shao-long Liu
 Shang Wu Liu
 Tang Shui Liu
 Wen-Ping Liu
 Wen-Tso Liu
 Xian-Wei Liu
 Xing-Yue Liu
 Xin Liu
 Yan Liu
 Yu-Chiao
 You-Qiao Liu
 Zhicheng Liu
 Zhong Jian Liu
 Zhi-Qi Liu